

Кармамеї — присілок, Канаський район, Чувашія
 Кармамеї — виселок, Канаський район, Чувашія

Див. також 
 Нові Мамеї